Алфенас:

 Алфенас — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Алфенас — микрорегион в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.